Die Aarne-Honkavaara-Trophäe ist eine Eishockey-Auszeichnung, die von der finnischen Liiga an den Spieler vergeben wird, der die meisten Tore in der Hauptsaison erzielt.

Preisträger

Preisträger nach Mannschaften 
 7 Preisträger: Ässät
 6 Preisträger: Jokerit
 5 Preisträger: TPS
 4 Preisträger: HIFK, HPK, Ilves, Kärpät
 3 Preisträger: Tappara
 2 Preisträger: JYP, Lukko, SaiPa
 1 Preisträger: KooKoo

Weblinks 
 Liste der Gewinner bei liiga.fi

Liiga-Auszeichnung